Grondels zijn meerdere families onder de straalvinnigen:
 Gobiidae
 Scytalinidae 
 Xenisthmidae

Zie ook 
 Grondelachtigen
 Lijst van geslachten van de grondels

Baarsachtigen